swatka – żeńska forma określenia swat
 swatka (krzyżówka)